Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2016 var den 124. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2016 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. juni - 9. juli 2016, mens kvalifikationen blev afviklet den 20. - 24. juni 2016 i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Serena Williams, som i finalen besejrede Angelique Kerber med 7−5, 6−3, og som dermed tangerede Steffi Grafs rekord på 22 grand slam-titler i damesingle i den åbne æra. Williams var forsvarende Wimbledon-mester og vandt sin syvende Wimbledon-titel i damesingle i sin niende finale, hvor hun endvidere opnåede revanche for nederlaget til netop Kerber i Australian Open-finalen tidligere på året, hvor tyskeren vandt den første grand slam-titel i sin karriere.

Williams forbedrede endvidere sin egen rekord som den ældste vinder af en grand slam-titel i den åbne æra, idet hun på finaledagen, den 9. juli 2016, var 34 år og 287 dage. Hun forbedrede også sin rekord som den spiller i den åbne æra med længst tid mellem sin første og sidste grand slam-titel i damesingle til 16 år og 10 måneder, eftersom hendes første grand slam-titel var ved US Open 1999.

Angelique Kerber havde kvalificeret sig til sin første Wimbledon-finale i damesingle ved at besejre Venus Williams i semifinalen med 6−4, 6−4, og finalepladsen medførte, at hun avancerede fra fjerde- til andenpladsen på WTA's verdensrangliste.

Venus Williams spillede sit 19. Wimbledon-mesterskab i damesingle og deltog i hovedturneringen i en grand slam-turnering i single for 71. gang, og det var en tangering af Amy Fraziers rekord for flest optrædender i hovedturneringen i single i en grand slam-turnering i den åbne æra. Den 36-årige Williams-storesøster formåede at spille sig frem til semifinalerne, hvor hun som nævnt tabte til Angelique Kerber, men hun blev trods alt den femteældste grand slam-semifinalist i damesingle i den åbne æra – og den ældste siden Martina Navratilova spillede sig frem til finalen ved Wimbledon-mesterskaberne 1994. Til gengæld var det første gang i hendes lange karriere, at hun måtte forlade Wimbledon-mesterskabet i damesingle i semifinalen. Hendes første otte semifinaleoptrædender havde hun alle vundet.

I den anden semifinale vandt Serena Williams med 6−2, 6−0 over Jelena Vesnina, der aldrig tidligere var nået længere end til fjerde runde i single ved en grand slam-turnering, og som blev den blot femte useedede semifinalist i Wimbledon-mesterskabet i damesingle, siden antallet af seedede spillere i 2001 blev udvidet til 32. Kampen blev afgjort på kun 48 minutter, hvilket var den hurtigste Wimbledon-semifinale, siden man begyndte at registrere kampenes længde. Semifinalepladsen var kulminationen på et fremragende forår for russeren, hvor hun fra februar til starten af Wimbledon-mesterskaberne var avanceret fra en placering som nr. 122 til nr. 50 på WTA's verdensrangliste, og præstationen ved Wimbledon betød, at hun avancerede yderligere 25 pladser på listen.

De fire semifinalister, Venus Williams (36 år 20 dage), Serena Williams (34 år 285 dage), Jelena Vesnina (29 år 341 dage) og Angelique Kerber (28 år 171 dage), havde i gennemsnit en alder på 32 år og 113 dage, hvilket var det ældste sæt semifinalister i en grand slam-turnering i damesingle i den åbne æra, hvor det endvidere var første gang, at to af semifinalisterne var mindst 34 år.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg £ 11.396.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 5 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere fordelt på:
 110 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 16. maj 2016 (seks uger før turneringens start), heraf to spillere med speciel rangering (markeret med SR nedenfor).
 6 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 1 lucky loser (markeret med LL), som erstattede en af de direkte kvalificerede spillere, som meldte afbud efter kvalifikationen blev påbegyndt.

De 32 højst placerede spillere på WTA's verdensrangliste pr. 20. juni 2016 blev seedet.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringen blev spillet i Bank of England Sports Ground i Roehampton i perioden 20. - 24. juni 2016. 96 deltagere spillede om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Tatjana Maria
  Amra Sadiković
  Jana Čepelová
  Aleksandra Krunić
  Maria Sakkari
  Julia Boserup
  Tamira Paszek
  Luksika Kumkhum
  Mandy Minella
  Jekaterina Aleksandrova
  Marina Erakovic
  Paula Kania

Derudover kvalificerede én spiller sig til hovedturneringen som lucky loser:
  Duan Yingying

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2016
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2016
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2016
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2016

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne 
 The Championships 2016 - Ladies' Singles  
 The Championships 2016 - Ladies' Qualifying Singles

Noter 

2016
2016
WTA Tour 2016